EBU steht für:
 Europäische Binnenschifffahrts-Union / European Barge Union (EBU-UENF), seit 2001 Zusammenschluss des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. mit zahlreichen weiteren internationale Binnenschifffahrtsverbänden
 European Badminton Union, heute Badminton Europe
 European Bitterness Unit, Maßeinheit für die Bitterkeit des Bieres, siehe International Bitterness Unit
 European Blind Union (dt.: Europäische Blinden-Union), europäische Interessenvertretung von blinden Menschen
 European Board of Urology, europäische regulatorische Organisation der Urologen
 European Boxing Union (dt.: Europäische Box-Union), europäischer Kontinentalverband für Profiboxer, Sitz in Rom 
 European Broadcasting Union (dt.: Europäische Rundfunkunion)
 Evangelische Brüder-Unität, siehe Herrnhuter Brüdergemeine
 Flughafen Bouthéon (IATA-Code), Flughafen in Saint-Étienne, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich

E.B.U. steht für:
 Europäische Buddhistische Union, seit 1975 die Dachorganisation nationaler Dachorganisationen, später auch anderer buddhistischer Organisationen, Zentren und Gruppen in Europa

Ebu steht für:
 Ebu (China), Ort im Kreis Haifeng, Guangdong, China
 Old Ebu, Ort im Abura/Asebu/Kwamankese District, Central Region, Ghana
 New Ebu, Ort im Abura/Asebu/Kwamankese District, Central Region, Ghana
 Ebu (Delta), Ort in Oshimili North, Delta (Bundesstaat), Nigeria
 Ebu (Rivers), Ort in Rivers, Nigeria
 Ebu, Album (1984) des Jazzsaxophonisten Hamiet Bluiett

ebu steht für:
 Embu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Embu in Kenia

Siehe auch:
 Ebu Gogo
 AES/EBU

EBU